Droga krajowa nr 89 – droga krajowa o długości 10 km przebiegająca w całości przez Gdańsk
 Droga krajowa nr 89 – droga krajowa w komitacie Vas w zachodnich Węgrzech